Imię i nazwisko Jack Sullivan nosili lub noszą m.in.:
 Jack Sullivan (1870–?) – amerykański zawodnik lacrosse, medalista olimpijski z 1904
 Jack Sullivan (1893–1946) – amerykański reżyser filmowy, laureat Oscara z 1936 w kategorii „asystent reżysera”
 Jack Sullivan (1935–2010) – amerykański koszykarz i trener koszykarski